Генри Барбер Ричардсон (; ,  — , ) — американский стрелок из лука, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904 и 1908.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Ричардсон участвовал во всех мужских дисциплинах. Он занял третье место в командном соревновании и выиграл бронзовую медаль. Также он стал девятым в двойном йоркском круге и десятым в двойном американском.

На Играх 1908 в Лондоне Ричардсон соревновался в двух дисциплинах. В двойном йоркском круге он выиграл ещё одну свою бронзовую награду, а в континентальном стиле стал 15-м.

Ссылки 
 Генри Ричардсон на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Стрелки из лука США
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 1904 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 1908 года